Фёллинг (, ) — фамилия. Известные носители: Фёллинг, Ивар Асбьёрн (1888—1973) — норвежский медик и биохимик.
 Фёллинг, Кристиана (род. 1959) — первый интерсекс-человек, которая успешно выиграла дело о возмещении убытков по делу, возбужденному за операцию по коррекции пола, проведенную без согласия пациента.